La saison 2019-2020 de l'ES Sétif est la  du club en première division du championnat d'Algérie depuis l'indépendance de l'Algérie. Les matchs se déroulent dans le championnat d'Algérie et en Coupe d'Algérie.

Compétitions

Division Nationale

Championnat

Rencontres

Classement final 
Le classement est établi sur le barème de points suivant : une victoire vaut 3 points, un match nul vaut 1 points et une défaite 0 point.

Coupe d'Algérie

Rencontres

Statistiques

Meilleurs buteurs

Notes et références

Notes 

Rapports de matchs en compétitions sportives

Rapport J1
Rapport J2
Rapport J3
Rapport J4
Rapport J5
Rapport J6
Rapport J7
Rapport J8
Rapport J9
Rapport J10
Rapport J11
Rapport J12
Rapport J13
Rapport J14
Rapport J15
Rapport J16
Rapport J17
Rapport J18
Rapport J19
Rapport J20
Rapport J21
Rapport J22
Notes générale de l'article

Références

Sources 
 RSSSF:Algeria season 2019-2020
http://www.lfp.dz/club/view?id=13

Liens externes 

Sétif ES
2019-2020